Alex James peut désigner :
 Alex James (1901-1953), un ancien footballeur d'Arsenal FC ;
 Alex James (1968-), le bassiste du groupe Blur.